Gabentisch steht für:

 Kredenz, einen Tisch zur Spendung der Eucharistie in der katholischen Liturgie
 Abendmahlstisch, einen Tisch zur Feier des Abendmahls in der protestantischen Liturgie
 Tisch, auf dem zum Beispiel zu Weihnachten oder beim Geburtstag die Geschenke (Gaben) aufgebaut sind